

Сендкі — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Сендкі — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства